Военный городок (или, как его называют местные, Городок) — военный городок в Республике Дагестан Ботлихского района. 

Городок имеет такое название потому, что населён военными, присланными с разных концов России.

География 
Городок расположен на западе Дагестана, в центре Ботлихского района.

Население

Религия 

Населённые пункты Ботлихского района
Военные городки